ZVO - kratica za Zajedničko vijeće općina / Zajedničko v(ij)eće opština, Vukovar

Kratice